Токариха — название нескольких населённых пунктов:
 Токариха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Токариха — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Токариха — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Токариха — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Токариха — деревня в Удомельском районе Тверской области.